Jméno a příjmení Jaroslav Popelka nese více osobností:

 Jaroslav Popelka (kněz) (1917–1987) – český kněz a misionář
 Jaroslav Popelka (aktivista), též Slávek Popelka (* 1956) – moravský disident